Милтън може да се отнася за:
 Джон Милтън (1608-1674), английски поет
 Градове
 Милтън (Онтарио), Канада
 Милтън (Вашингтон), САЩ
 Милтън (Масачузетс), САЩ
 Милтън (Уест Дънбартъншър), Шотландия